Venina puede referirse a:

 El nombre común de la planta Bryonia dioica; o
 El nombre común de la planta Hyoscyamus niger.